Olaszország
Quattro Canti, Palermo történelmi belvárosának központi tere
Quattro Castella, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében